Мусоев:
 Мусоев, Абдулло (1922—1988) — советский военнослужащий.
 Мусоев, Амирбек Караевич (род. 1961) — советский и таджикский композитор, музыкант, дирижёр.